Slag bij Leuven of om Leuven kan verwijzen naar meerdere veldslagen geleverd in en nabij Leuven.

Slag bij Leuven (891), een veldslag tussen de Oost-Franken en Noormannen.
Slag bij Leuven (1831), een veldslag tussen Belgische opstandelingen en Nederlandse troepen tijdens de Tiendaagse Veldtocht.
Slag om Leuven (1914), een veldslag tussen Belgische verzetsstrijders en Duitse troepen gedurende de Eerste Wereldoorlog.
Slag om Leuven (1940), een veldslag tussen de Britten en de Duitsers aan het begin van de Tweede Wereldoorlog.
Slag om Leuven (1944), een veldslag tussen de Britten en de Duitsers aan het einde van de Tweede Wereldoorlog.